piy – codice ISO 639-3 della lingua piya-kwoci